Streatley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Streatley, Berkshire, England, 
 Streatley, Bedfordshire, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar